Cosmotriche är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Hübner 1820. Cosmotriche ingår i familjen ädelspinnare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ädelspinnare
Cosmotriche